Аполо, односно Apolo/Apollo у латинској и западноевропским варијантама,  може бити:

Везано за амерички свемирски програм 

 Аполо програм, НАСА пројекат
 Аполо летови на Месец са људском посадом Аполо 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 Аполо-Сојуз тест пројекат,  заједнички САД-СССР свемирски лет
 Аполо 13 (филм), филм из 1995. у режији Рона Хауарда са Том Хенксом

Остали појмови 
 Пословни центар „Аполо“, пословни центар у Новом Саду
 ТВ Аполо, градска телевизија у Новом Саду
 Гумперт аполо (Gumpert Apollo) је први модел аутомобила немачке компаније Гумперт
 Apollo (песма групе Тајмбел)

Градови 
 Аполо (Пенсилванија) (Apollo), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Аполо Бич (Флорида) (Apollo Beach), насељено у америчкој савезној држави Флорида

 Норт Аполо (Пенсилванија) (North Apollo), град у америчкој савезној држави Пенсилванија

Види још 
 Аполон (), грчки бог светлости